Bowers Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bowers Lake (Florida)
 Bowers Lake (Okanogan County, Washington)
 Bowers Lake (Snohomish County, Washington)

Siehe auch:
 Bower Lake